Никола́й Григо́рьевич Соколо́в (28 мая 1886, Киев — 25 сентября 1965) — американский композитор, дирижёр, скрипач украинского происхождения.

Биография 
Родился в Киеве, учился музыке в Йельском университете под руководством Чарлза Мартина Лёфлера. После учёбы в Йельском университете он давал концерты во Франции и Англии в качестве скрипача.

С 1916 по 1917 год был музыкальным руководителем народного филармонического оркестра Сан-Франциско, где он настоял на включении женщин в оркестр с такой же оплатой труда, что и у мужчин. Соколов был основателем и дирижёром и музыкальным руководителем Кливлендского оркестра в 1918 году, где он работал вплоть до 1932 года.

В период с 1935 по 1938 год он руководил Федеральным Музыкальным проектом в рамках «Нового курса» Рузвельта, с целью нанять музыкантов для исполнения музыки и информирования общественности о музыке.

С 1938 по 1940 он руководил симфоническим оркестром Сиэтла.

Источники

Примечания